Ротенфельс:

 Ротенфельс — город в Германии, в земле Бавария.
 Ротенфельс — небольшое княжество в южной части Священной Римской империи.